Een verkeersweg:
N305 (België)
N305 (Frankrijk)
N305 (Nederland), zie Provinciale weg 305
N305 (Zwitserland)